Baustein steht für:

 eine Vielzahl von künstlichen (z. B. Ziegel oder Kalksandstein) und Natursteinen, siehe Baustoff
 Bauklotz oder Holzbaustein, ein Spielzeug, siehe Baukasten
 ein Bauelement einer Konstruktionsweise, siehe Modularität
 Textbaustein, standardisierter Text zur mehrfachen Verwendung

Siehe auch:

 Bauelement